Rathgeb ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rathgeb (1897–1988), Oberstdivisionär der Schweizer Armee, Bibliophiler und Ehrenbürger von Wallisellen
 Christian Rathgeb (* 1970), Schweizer Politiker (FDP)
 Eberhard Rathgeb (* 1959), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Josef Rathgeb (* 1967), oberösterreichischer Politiker der ÖVP 
 Tobias Rathgeb (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Xaver Rathgeb (1822–1907), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Yannick Rathgeb (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler